Alfredo Salafia – imbalsamatore italiano
 Angela Salafia – politica e avvocatessa italiana
 Emilio Salafia – schermidore italiano